Sila steht für:

 Sila (Gebirge), Gebirgslandschaft in Süditalien
 Sila (Provinz), Verwaltungseinheit des Tschad
 Titularbistum Sila, römisch-katholisches Titularbistum
 Sila (Vereinigte Arabische Emirate), Ort in den Vereinigten Arabischen Emiraten
 Sila (Nové Sady), Ortsteil von Nové Sady in der Slowakei
 Sila (Mythologie), eine Gottheit der Inuit
 (79360) Sila-Nunam, transneptunisches Objekt im Kuipergürtel
 Sila (Einheit), ein mesopotamisches Volumenmaß

Siła ist ein polnischer Ortsname:
 Siła, Ort in der Gmina Gietrzwałd, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Schillamühle, Kreis Allenstein, Ostpreußen

Sila oder Silá ist der Familienname folgender Personen:
 Abdulai Silá (* 1958), guinea-bissauischer Schriftsteller und IT-Unternehmer
 Anne Sila (* 1990), französische Sängerin
 Aleš Sila (* 1987), slowenischer Eishockeytorwart
 Sipiloni Sila (* 1993), tongaischer Fußballspieler 
 Tijan Sila (* 1981), deutscher Schriftsteller
 Titina Silá (1943–1973), guinea-bissauische Widerstandskämpferin

Sıla steht für:
 Sıla Gençoğlu (* 1980), türkische Popsängerin
 Sıla Şahin (* 1985), deutsch-türkische Schauspielerin
 Sıla Saygı (* 1996), türkische Eiskunstläuferin

 Sıla (Album), Debütalbum von Sıla Gençoğlu

SILA steht als Abkürzung für:
 Siegerlandausstellung
 Società Industriale Lavorazioni Acciai

Siehe auch:
 Ang Sila
 Fünf Silas
 Silla (Begriffsklärung)

Abkürzung